Rejon łochwicki – jednostka administracyjna w składzie obwodu połtawskiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Ma powierzchnię 1300 km2 i liczy około 51 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Łochwica.

W skład rejonu wchodzą 2 miejskie rady oraz 18 silskich rad, obejmujących 82 wsie.

Miejscowości

Przypisy